Die Abkürzung Ann. Phys. steht für mehrere physikalische Fachzeitschriften. Sie wird deshalb regelmäßig um den (tatsächlichen oder historischen) Verlagsort ergänzt:
 Ann. Phys. (NY) siehe Annals of Physics
 Ann. Phys. (Leipzig) siehe  Annalen der Physik
 Ann. Phys. (Paris) siehe Annales de Physique